1920, Satanas, film allemand réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau ;
  1969, Satanas et Diabolo (), série d'animation américaine dérivée de la série d'animation Les Fous du volant ;
 Satanas, () personnage de la série d'animation ;
 2007, , film colombien réalisé par Andrés Baiz.
Satanas, un genre de Diptères de la famille des Asilidae.

Homonymie de titre